Торфяна́я может означать:

Реки 
 Торфяная (приток Ледяной) — река в Томской области
 Торфяная (приток Оленьей) — река на Сахалине
 Торфяная (приток Преголи) — река в Калининградской области

Железнодорожные станции 
 Торфяная (станция, Белобережская УЖД) - станция узкоколейной железной дороги в Брянской области

Населенные пункты 

 Торфяная — деревня в Калужской области

См. также 
 Торфяная дорога
 Торфянка
 Торфяновка
 Торфяное
 Торфяной